Moche o mochica, civilització precolombina que s'estengué al llarg de la costa nord peruana, entre els anys 100 i 700
 Moche (ciutat), ciutat peruana, capital del districte homònim, ubicat a la província de Trujillo en el departament de La Libertad
 Riu Moche, riu al vessant del Pacífic, a la costa nord del Perú, al departament de la Libertad